Pieter Holsteyn ist der Name folgender Personen:

* Pieter Holsteyn der Ältere (um 1580–1662), niederländischer Maler, Zeichner und Druckgrafiker
 Pieter Holsteyn der Jüngere (um 1614–1673), niederländischer Maler, Zeichner und Druckgrafiker